Miejscowości w Anglii:
 Ramsey – miasto w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Ramsey – wieś w hrabstwie Essex (Anglia)

Miejscowości w USA:
 Ramsey – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Fayette
 Ramsey – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Anoka
 Ramsey – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Bergen
 Ramsey – obszar niemunicypalny w Mendocino County, w Kalifornii

Gminy w USA:
 Ramsey (ang. Ramsey Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Fayette
 Ramsey (ang. Ramsey Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Kossuth
 Ramsey (ang. Ramsey Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie McCook

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Ramsey (ang. Ramsey County) – w stanie Minnesota
 hrabstwo Ramsey (ang. Ramsey County) – w stanie Dakota Północna

Miejscowości na Wyspie Man:
 Ramsey – miasto w Ayre Sheading, na Wyspie Man

Wyspy:
 Ramsey – wyspa w Parku Narodowym Pembrokeshire Coast, na zachód od wybrzeża Walii

Osoby:
 Sir Alf Ramsey – angielski trener piłkarski, zdobywca tytułu mistrzowskiego wraz z reprezentacją Anglii na MŚ 1966
 Frank Ramsey – angielski matematyk